De Grand Prix-wegrace van Italië 2015 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 31 mei 2015 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Italië